Опс — многозначный термин.

Топоним:
 Опс () — коммуна во Франции, департамент Вар;
 Опс () — кантон во Франции, департамент Вар.

Мифология:
 Опс () — богиня плодородия в римской мифологии (также Опа).

Сокращения:
 ОПС — охранно-пожарная сигнализация.
 ОПС — отделение почтовой связи.
 ОПС — организованное преступное сообщество.
 ОПС () — сокращённое название футбольного клуба «Оулун Паллосеура».
ОПС — обязательное пенсионное страхование.
ОПС - общее периферическое сопротивление сосудов.